AIK Fotbolls säsong 1927/1928

1928
Allsvenskan (1927-1928)

Källor

1927/1928
Fotbollssäsongen 1927/1928 efter lag
1927 i Sverige
1928 i Sverige